Од Олимпијских игара 1924. године, Аустрија, Мађарска и Чехословачка увеле су професионализам у фудбал и нису учествовали на турниру 1928. године. Шпанија и Сједињене Државе су такође имале професионални фудбал, али су одлучиле да на такмичење оду са аматерским селекцијама. Шпанска екипа у Амстердаму заправо су чинили играчи из селекције Баскије.

Фудбал је у скандинавским земљама био аматерски, а њихове федерације нису одобравале ФИФА-ине прописе о „прекидном плаћању времена“ (надокнада изгубљене зараде), које је МОК прихватио под условом да се исплата изврши послодавцу играча, из ког разлога ни једна скандинавска земља није учествовала. Шведска је била једна од само две државе (друга Холандија) која је до тада учествовала на сва четири олимпијска фудбалска турнира (1908, 1912, 1920 и 1924)

Немачка се вратила на Олимпијске игре први пут од рата.

Естонија се повукла након што су извучени прелиминарни парови.

Олимпијски фудбалски турнир 1928. године био је последњи који је имао статус који би се могао упоредити са каснијим светским првенством.

Турнир је по процени спортских извештача пратило је 194.690 посетилаца, што чини просек од 10.247 гледалаца по утакмици, 32.448 по групи и постигнуто је 116 голова односно 6 по мечу.

Највише гледалаца било је на утакмици у првој утакмици финала Уругвај — Аргентина 1:1  25.250, а најмање у осминифинала на утакмици Португалија — Југославија 2:1 1.226 гледалаца.

Највећа победа је била у квалификацијама на утакмици Аргентина — САД 11:2 а, на утакмици за треће место постигнуто највише голова Италија — Египат 11:3.

Голгетер  је Domingo Alberto Tarasconi из Аргентине који је постигао 11 гола.

Југославија се званично звала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца до 1929., али Југославија је колоквијално названа од њеног формирања 1918.

Екипа Југославије на турниру

Стадиони на којима се играле утакмице 

Све утакмице су одржане у Амстердаму, на два стадиона.

| style="width:1px;"| 	
| valign="top"|

| style="width:1px;"| 	
| valign="top"|

|}

Учесници турнира 

| style="width:10px;"| 	
| valign="top"|

| style="width:10px;"| 	
| valign="top"|

| style="width:10px;"| 	
| valign="top"|

|}

Судије 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;"|
|- style="text-align:left;"
!align="center"|#||Судијe||||||colspan="2"| Држава||Континент
|- style="text-align:left;"
|align="right"|1.||Youssof Mohamed||align="center"|2||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Египат||Африка
|- style="text-align:left;"
|align="right"|2.||Van Praag||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|3.||Hamus||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Луксембург||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|4.||Lorenzo Martínez||align="center"|1||align="center"| ||style="text-align:center;"|||Аргентина||Јужна Америка
|- style="text-align:left;"
|align="right"|5.||Carraro||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"||| Италија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|6.||Willem Eĳmers||align="center"|2||align="center"| ||style="text-align:center;"|||Холандија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|7.||Vuyk||align="center"| ||align="center"|4||style="text-align:center;"|||Холандија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|8.||Maeck||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|9.||Marcel Slawick||align="center"|1||align="center"| ||style="text-align:center;"|||Француска||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|10.||Spranger||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"|||Немачка||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|11.||Henri Christophe||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|12.||Weingärtner||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Немачка||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|13.||Cheref Bey||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Турска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|14.||Alfred Birlem||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Немачка||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|15.||Putz||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|16.||Iváncsics||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"||| Мађарска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|17.||Paul Ruoff||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Швајцарска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|18.||Balvay||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Француска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|19.||Gábor Boronkay||align="center"|1||align="center"| ||style="text-align:center;"||| Мађарска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|20.||Ernest Fabris ||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Југославија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|21.||John Langenus||align="center"|2||align="center"|1||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|22.||Dani||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"||| Италија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|23.||Domingo Lombardi||align="center"|1||align="center"| ||style="text-align:center;"|||Уругвај||Јужна Америка
|- style="text-align:left;"
|align="right"|24.||Hans Boekman||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Холандија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|25.||Achille Gama Malcher||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"||| Италија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|26.||Giovanni Mauro||align="center"|1||align="center"| ||style="text-align:center;"||| Италија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|27.||De Wolf||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Холандија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|28.||Pedro Escartín||align="center"|1||align="center"| ||style="text-align:center;"| || Шпанија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|29.||Johannes Mutters "Job"||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"|||Холандија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|30.||Millan Foltynski||align="center"| ||align="center"|6||style="text-align:center;"| || Холандски Антили||Јужна Америка
|- style="text-align:left;"
|align="right"|31.||Guillermo Comorera||align="center"| ||align="center"|3||style="text-align:center;"| || Шпанија||Европа

|}

Плеј-оф 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!style="width: 8.8em;"| Датум
!style="width: 16.5em;"| „Домаћин”
!style="width: 10.5em;"| Резултат
!style="width: 16.5em;"| „Гост”
! Стадион
! Гледалаца
|---------
| colspan="6" style="text-align:center; background:#ddd;"|Бараж
|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|27. маја у 15:00
| 
| 
|
|style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"|2.309

|-align="left" 		
|style="text-align: center"| ||style="text-align:left;"| Шпанија || align = center| : ||style="text-align:left;"|  Естонија||colspan="2" style="text-align:center;"|Естонија се повукао

|---------
| colspan="6" style="text-align:center; background:#ddd;"|Осмина финала
|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|27. маја у 19:00
|
|
|
|style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"|5.834

|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|28. маја у 19:00
| 
| 
|
|style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"|2.744

|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|28. маја у 14:00
| 
|
|
|style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"|16.158

|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|29. маја у 14:00
| 
|
|
|style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"|2.509

|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|29. маја у 16:00
| 
|
|
|style="text-align:left;"|Oude Stadion (Nederlandsch Sportpark), Amsterdam||style="text-align:right;"|1.226

|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|29. маја у 19:00
|
|
|
|style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"|3.848

|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|30. маја у 14:00
|
|
|
|style="text-align:left;"|Oude Stadion (Nederlandsch Sportpark), Amsterdam||style="text-align:right;"|2.344

|-align="left" 		
|style="text-align:left;"|30. маја у 19:00
|
|
|
|style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"|24.727
|---
| colspan="6" style="text-align:center; background:#ddd;"|Четвртина финала
|-
| style="text-align:left;"|1. јуна у 19:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"| 3.388
|-
| style="text-align:left;"|2. јуна у 16:00
| 
|
| 
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"| 16.399
|---
| style="text-align:left;"|3. јуна у 19:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"| 3.448
|---
| style="text-align:left;"|3. јуна у 16:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam ||style="text-align:right;"| 25.131
|-
| colspan="7" style="text-align:center; background:#ddd;"|Поновљена утакмица
|---
| style="text-align:left;"|4. јуна у 14:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"| 4.770
|---
| colspan="7" style="text-align:center; background:#ddd;"|Полуфинале
|-
| style="text-align:left;"|6. јуна у 19:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"| 7.887

|-
| style="text-align:left;"|7. јуна у 19:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam||style="text-align:right;"| 15.230

|-
| colspan="7" style="text-align:center; background:#ddd;"|Утакмица за треће место
|-
| style="text-align:left;"|9. јуна у 16:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam ||style="text-align:right;"| 6.378

|-
| colspan="6" style="text-align:center; background:#ddd;"|Финале
|-
| style="text-align:left;"|10. јуна у 16:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam ||style="text-align:right;"| 25.250

|-
| colspan="6" style="text-align:center; background:#ddd;"|Поновљена утакмица
|-
| style="text-align:left;"|13. јуна у 19:00
|
|
|
| style="text-align:left;"|Olympisch Stadion, Amsterdam ||style="text-align:right;"| 25.110
|}

Графички приказ Плеј-офа

Финале 

| style="width:5px;"| 	
| valign="top"|

| style="width:5px;"| 	
| valign="top"|

|}

Освајачи медаља 

{| class="wikitable" style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#808080;background:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="800px"
|- bgcolor="#efefef"
! colspan=2 style="border-right:0px;";|  Фудбал на олимпијади 1928. Амстердам 
|- style="background:#F7F6A8"
| style="width: 10em; text-align: center" | ЗлатоУругвај
| Leandro Andrade, Peregrino Anselmo, Pedro Arispe, Juan Arremón, Venancio Bartibás, Fausto Batignani, René Borjas, Antonio Campolo, Adhemar Canavesi, Héctor Castro, Pedro Cea, Lorenzo Fernández, Roberto Figueroa, Álvaro Gestido, Andrés Mazali, Ángel Melogno, José Nasazzi, Pedro Petrone, Juan Píriz, Héctor Scarone, Domingo Tejera, Santos Urdinarán.Тренер Primo Giannotti
|- style="background:#DCE5E5"
| align="center" | СреброАргентина
|Ludovico Bidoglio, Ángel Bossio, Saúl Calandra, Alfredo Carricaberry, Roberto Cherro, Octavio Díaz, Juan Evaristo, Manuel Ferreira, Enrique Gainzarain, Alberto Helman, Luna, Ángel Médici, Luis Monti, Pedro Ochoa, Rodolfo Orlandini, Raimundo Orsi, Fernando Paternoster, Feliciano Perducca, Natalio Perinetti, Domingo Tarasconi, Luis Weissmuller, Adolfo Zumelzú.Тренер José Lago Millán
|- style="background:#FFDAB9"
| align="center" | БронзаИталија
| Adolfo Baloncieri, Elvio Banchero, Delfo Bellini, Fulvio Bernardini, Umberto Caligaris, Gianpiero Combi, Valentino Degani, Giovanni De Prà, Attilio Ferraris, Felice Gasperi, Pietro Genovesi, Antonio Janni, Virgilio Felice Levratto, Mario Magnozzi, Piero Pastore, Silvio Pietroboni, Alfredo Pitto, Enrico Rivolta, Virginio Rosetta, Gino Rossetti, Angelo Schiavio, Andrea Viviano.Тренер Augusto Rangone
|}

Редослед

Утешни турнир 
Утешни турнир није званично био део Олимпијских игара. Било је отворено за све тимове који су елиминисани пре полуфиналне фазе,али ушли су само четири земље. Холандија, Белгија, Чиле и Мексико.

Галерија слика са турнира

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Сайт FIFA  
 Олимпијски фудбалски турнир 1928.
 Фудбалска репрезентација Југославије 1928.

Фудбал на Летњим олимпијским играма
Спорт у Амстердаму
Спортови на Летњим олимпијским играма 1928.
Фудбал у 1928.